Аралбаев — казахская и башкирская фамилия. Известные носители:
 Аралбаев, Бекайдар Джантуринович (1893—1952) — общественный деятель.
 Аралбаев, Жалгасбай (1893—1979) — акын, певец, кюйши. 
 Аралбаев, Кадим Абдулгалимович (род. 1941) — народный поэт Башкортостана.
 Аралбаев, Тулюбек Мухамеджанович (1950—2022) — советский и казахский актёр, театральный режиссёр, театральный педагог.

 Аралбаева, Амина Кашфиевна (1928—2014) — башкирская актриса.
 Аралбаева, Лейла Кадимовна (род. 1977) — российская журналистка и телеведущая, музыковед.

См. также 
 Аралбай